Osoby o tym nazwisku:
 Jakub Wacławek – polski architekt
 Jan Wacławek – polsko-czeski duchowny luterański
 Krzysztof Wacławek – polski urzędnik państwowy i funkcjonariusz organów bezpieczeństwa
 Zbigniew Wacławek – polski architekt, nauczyciel akademicki